Володарский сельский округ

Российская Федерация 

 Володарский сельский округ Ленинского района (1994—2006)

Казахстан

Северо-Казахстанская область 

 Володарский сельский округ Айыртауского района

См. также 
 Сталинский сельсовет